Giustino Durano (1923-2002), acteur italien ;
 Marianne Durano (1991-), essayiste et philosophe française.